TeenNick est une chaîne de télévision thématique Italienne du groupe Viacom International Media Networks lancée le .

La chaîne cesse sa diffusion le .

Références 

Chaîne ou station de télévision fondée en 2015
Nickelodeon
Chaîne ou station de télévision disparue en 2020